Кана се може односити на:

 Кана, Либан
 Округ Кана (Западна Вирџинија), Сједињене Америчке Државе
 Кана (Јужна Дакота), Сједињене Америчке Државе
 Кана (Нови Мексико), Сједињене Америчке Државе
 Кана (Ајова), Сједињене Америчке Државе
 Кана (Гросето), Италија
 Кана (Гунма), Јапан
 Кана (писмо)
 Кана (биљка)
 Кана (ера)
 Кана (Канозеро), река у Мурманској области, Русија; улива се у језеро Канозеро
 , река у Башкортостану, Русија; улива се у реку